Gaviões do Forró é uma banda de forró eletrônico brasileiro, formada na cidade de Fortaleza, Ceará.

História 
Inicialmente, a banda se chamava Forró Baião. Em 1998 ocorre a mudança de nome para Gaviões do Forró e, no ano de 2001, a banda grava seu primeiro CD, com os selos fonográficos da Somzoom e da A.M. Produções (assim como os CDs dos Brasas do Forró. Apesar de serem concorrentes, A.M Promoções e Grupo Somzoom administravam a agenda da banda entre os anos de 2000 e 2002.

Em 2014 Gaviões do Forró assina contrato com A3 Entretenimento, para gerenciar a sua agenda de shows, apesar de ter existido uma disputa judicial no ano de 2007, na qual a banda Aviões do Forró teria sido acusada de plágio.

Influências 
A forte influência do forronerão da banda Brasas do Forró, que estava em alta no Nordeste do Brasil no início dos anos 2000.

Grandes Sucessos 
A banda emplacou alguns sucessos, como Popozuda, Tchaca Tchaca na Muchaca, Pra Lá de Bagdá, Firim Fim com Fim Fim, Brincar de Solidão", dentre outros.

Discografia
2001: Nas Garras do Vanerão
2002: Ao Vivo vol. II
2003: Nas Garras do Vanerão - Ao Vivo III
2004: Nas Garras do Vanerão - Ao Vivo 4
2005: Vaquejada & Forró - Volume 5
2006: Vaquejada & Forró - Volume 6
2007: Tome, Tome
2011: Volume 8

Coletâneas 

 2006: 20 Grandes Sucessos

Bandas do Brasil
Bandas de forró eletrônico
Bandas formadas em 1994